Rodeio da Vida foi o décimo-quarto álbum musical em formato de CD gravado, em 1995, pelo conjunto gaúcho Os Monarcas.

Faixas 
 O que que há
 Sonhando na Vaneira
 Rodeio da Vida
 Jeitosa
 Ciro Beico
 Infinitas Lembranças
 Apostando na Vaneira
 Tapado de Chamamé
 Gaitinha
 Imortal Honeyde Betussi
 Despedida
 Alma de Gaiteiro
 Canção de Ternura
 Orgulho de Monarca

Integrantes 
 Gildinho: Acordeon, vocal
 Varguinhas: Acordeon, vocal
 Nelson Falkembach: Bateria, vocal
 João A. dos Santos: Guitarra, vocal
 Luís Carlos Lanfredi: Baixo, vocal
 Chico Brasil: Gaita ponto
 Ivan Vargas: Vocal

Álbuns de 1995
Álbuns de Os Monarcas
Álbuns em língua portuguesa